Stora Långetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Långetjärn, Västergötland, sjö i Lerums kommun,  (7,7 ha)
Stora Långetjärn, Dalsland, sjö i Dals-Eds kommun,  (17,1 ha)
Stora Långetjärnen, sjö i Bengtsfors kommun,  (12,5 ha)

Se även
Långetjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn